Embassy peut référer à : 
 Embassy, un journal hebdomadaire canadien ;
 Embassy, une marque de cigarettes anglaise ;
 Embassy, une série télévisée australienne diffusée entre 1990 et 1992 ;
 Embassy, un téléfilm américain diffusée en 1985 ;
 Embassy, un groupe de rock ;
 Embassy Records, une maison de disques britannique.